Cutty Sark steht für:

 Cutty Sark, englischer Klipper
 Cutty Sark (DLR), Station der Docklands Light Railway in London
 Cutty Sark (Whisky), schottische Whiskymarke
 Cutty Sark (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Cutty Sark Tall Ships’ Races, früherer Name der Tall Ships’ Races, Langstreckenregatta für Großsegler